Basin Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Basin Butte (Colorado)
 Basin Butte (Idaho)
 Basin Butte (Oregon)